Aeroporto di Smolensk-Siewiernyj
 Aeroporto di Smolensk-Jużnyj